Una ciudad en la Prefectura de Gunma, Japón. Ver Kanna, Gunma.
 La era Kanna, era japonesa ocurrida entre 985 y 987.
 Un personaje de Confidential Confessions.
 Un personaje de InuYasha. Ver Kanna (personaje de InuYasha).
 El nombre en japonés de Lorelei o Prima, personaje de Pokémon.
 Un personaje de Shaman King.
 Kanna Kirishima, personaje de la película de Sakura Wars.
 "Niño", en telugu, un lenguaje del sur de la India.
 Kanna o Sceletium tortuosum (Mesembryanthemum tortuosum). Utilizada por los hotentotes de África del Sur como un poderoso embriagante y potenciador del humor.
Kanna Kamui, un personaje del anime / manga japonés Kobayashi-san Chi no Maid Dragon